nagonka (socjologia)
 nagonka w łowiectwie – naganka